

Prénom 
 Vigor de Bayeux, ou saint Vigor, évêque de Bayeux au  siècle ; reconnue comme saint, fêté le  novembre.
  : églises dédiées à saint Vigor.
  : communes et lieux nommés d'après un lieu de culte dédié à saint Vigor.

Patronyme 

 Simon Vigor (ça. 1515-1575), théologien et controversiste catholique français.

Fiction 
 Vigor, série de bande dessinée de Raoul et Robert Giordan.
 Vigor, revue de bande dessinée.

Sport, automobile 
 Vigor Football Club, devenu KFC Vigor Wuitens Hamme, club de football en Belgique.
 Vigor Lamezia, club italien de football.
 Vigor, modèle d'automobile de la marque Honda.

Entreprises, produits 
 Vigor, entreprise brésilienne de produits laitiers.
 Vigor, jeu d'action en ligne de Bohemia Interactive.
 Vigor, marque de produits d'entretien appartenant à Henkel.

Patronyme français